Con el Corazón Tour fue una gira musical de la banda de rock/pop cristiano Rojo, esta gira se realizó para promover su cuarta producción musical, Con el corazón en la mano.

Trayecto de la gira 
Rojo inauguró la gira con un concierto en Houston, Texas, Estados Unidos el 1 de junio de 2007.
La banda visitó durante el resto de 2007 Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador, También visitó Venezuela durante agosto.
Para el 2008 visitó Costa Rica en febrero, llevó a cabo una gira de ocho conciertos en Argentina para marzo, Bolivia en mayo, Ecuador y Colombia en junio, Perú en agosto, Canadá en septiembre y regresó a Venezuela en octubre, en noviembre regreso a Guatemala y a Argentina en diciembre. Para el 2009 finalizaron su gira en el Congreso Internacional "Linaje Real" el 31 de enero de 2009 en Colombia.

Repertorio 
El repertorio del tour fue variado, según el evento y la temporada de la gira.

Rojo interpretó "Eres mi pasión y mi confianza" al inicio del concierto durante el 2007, para el 2008 cambió, abriendo sus conciertos con "Yo soy la revolución".

Las canciones que se escucharon en casi todas las presentaciones fueron "Brillaré", "Solo Tu", "Digno Eres Tu", "Te daré solo lo mejor", "No me soltarás", "Me amas igual", "Bajo tu control", "Dios manda Lluvia", "Hasta que ya no respire más", "Eres Todopoderoso", "Desde el Amanecer", un popurrí con clásicos (Prefiero, No hay condenación, Gasolina, Soy tuyo hoy, Con todo, Contigo haré historia) y la interpretación de una canción muy conocida en el ambiente cristiano "Tu Fidelidad".

El orden del repertorio variaba según el lugar del concierto y el evento.

Fechas

DVD 

Como reseña del tour, la banda grabó un DVD en Vivo de un concierto de la gira, este fue filmado el día 22 de marzo de 2008 en el Microestadio Malvinas Argentinas en Buenos Aires, Argentina, el DVD fue llamado Con el Corazón Tour en vivo, el cual salió a la venta a finales de 2008.

Referencias

Enlaces externos 
* Página oficial de Rojo

Giras musicales de 2007
Giras musicales de 2008
Giras musicales de artistas cristianos